Кузьма Иванович Айкашев (1890 — 15.03.1971, Верхнеуральск), участник Гражданской войны, тракторостроитель, стахановец, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва (1938—1946).

Биография 

Участник Первой мировой войны (3-й Сибирский стрелковый полк 1-й Сибирской стрелковой дивизии 1-го Сибирского армейского корпуса).

Кузнец, бригадир на ЧТЗ имени Сталина. С 15 марта 1938 года председатель Тракторозаводского райисполкома (Челябинск).

Политическая деятельность 
Был избран депутатом Верховного Совета СССР 1-го созыва от Челябинской области в Совет Союза в результате выборов 12 декабря 1937 года.

См. также 
 Список депутатов Верховного Совета СССР 1 созыва

Ссылки 
 Список в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991

Источники 
 Кандидат в депутаты Совета Союза по Челябинскому сельскому избирательному округу Кузьма Иванович Айкашев [Текст] : Сост. по материалам центр., обл. и район. печати. — Челябинск : Челябгиз, 1937. — 14 с. : портр.; 20 см.

Депутаты Совета Союза 1-го созыва
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Председатели районных (в городах) исполкомов СССР
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР